Honolulu steht für:

 Honolulu, Hauptstadt des US-Bundesstaates Hawaii
 Honolulu City and County, County und Stadt im Bundesstaat Hawaii der Vereinigten Staaten vom Amerika
 Honolulu Hale, Verwaltungssitz des Honolulu County
 Bistum Honolulu, römisch-katholische Diözese mit Sitz in Honolulu, Hawaii
 Chaminade University of Honolulu, private Universität in Honolulu im US-Bundesstaat Hawaii
 Flughafen Honolulu, auch Daniel K. Inouye International Airport
 Honolulu Museum of Art, Museum in der Hauptstadt des Bundesstaates Hawaii
 USS Honolulu, Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Honolulu benannt wurden

Sportveranstaltungen:
 Honolulu-Marathon, Marathon in Honolulu (Hawaii) 
 Honolulu Challenger, auch ATP Challenger Maui, seit 2010 jährlich stattfindendes Tennisturnier auf Hawaii
 WTA Challenger Honolulu, auch Hawaii Open, Tennisturnier der WTA Challenger Series 

Filme:
 Wings Over Honolulu, US-amerikanischer Spielfilm (1937) 
 Charlie Chan in Honolulu, Kriminalfilm von H. Bruce Humberstone (1938)
 Honolulu (Film), deutscher Episodenfilm (2000)

Andere:
 Honolulu-Maler, Notname eines korinthisch-schwarzfigurigen Vasenmalers (aktiv 600 bis 575 v. Chr.)
 Club Honolulu, Pseudonym des Schlagerduos und Geschwisterpaares Caterina Valente und Silvio Francesco
 Narrenzunft Honolulu, Fasnachtszunft in der Stadt Solothurn (Schweiz)
 Die Königin von Honolulu, plattdeutsches Volksstück von Gorch Fock (1913) 

Personen:
 Teniku Talesi Honolulu, tuvaluische Politikerin

Siehe auch: